Conger peut faire référence à :

Patronyme 

 Edwin Hurd Conger (1843-1907), diplomate américain ;
 Hyun Choi « Hank » Conger (né en 1988), joueur américain de baseball ;
 Jack Conger (né en 1994), nageur américain ;
 Matthew Conger (né en 1978), arbitre néo-zélandais de football.

Toponymes 

 Conger, ville du comté de Freeborn, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis.
 Le Fort Conger, ancien établissement, installation militaire et lieu de recherche scientifique au Canada ;

Autre 
 Conger, en ichtyologie et biologie marine, est le genre regroupant les congres.